Клим — сокращение от имени Климент. В настоящее время может иметь статус полного имени.

Населённые пункты 
 Клим — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.
 Клим — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Клим — до 2002 года название аула Карабура аулие Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.
 «Клим» — российский сериал 2015 года — ремейк британского телесериала «Лютер».

Персоналии 
 Клим — новгородский тысяцкий в 1255—1257 гг.
 Клим, Ромуальд Иосифович (1933—2011) — советский белорусский легкоатлет и тренер, олимпийский чемпион 1964 года в метании молота.
 Клим, Иван Николаевич (1909—1944) — украинский националист, один руководителей ОУН в Донбассе.
 Клим, Майкл (1977-?) — австралийский пловец, олимпийский чемпион.

См. также 
 Климов
 Климовка
 Климово
 Климовск
 Климовская
 Климовский
 Климовское
 Танк «Клим Ворошилов»